1 gmina w Niemczech:
 Boren – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

1 jezioro w Szwecji:
 Boren